Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2000/2001)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2001/2002)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2002/2003)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2003/2004)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2004/2005)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2005/2006)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2006/2007)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2007/2008)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2008/2009)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2009/2010)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2010/2011)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2011/2012)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2012/2013)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2013/2014)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2014/2015)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2015/2016)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2016/2017)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. warmińsko-mazurskiego (2017/2018)